Johann Kühnau ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Friedrich Kühnau (1782–1813), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Johann Christoph Kühnau (1735–1805), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Johann Friedrich Wilhelm Kühnau (1780–1848), deutscher Komponist 

Siehe auch:
 Johann Kuhnau (1660–1722), deutscher Komponist und Schriftsteller